Следва списък на телефонни кодове (префикси) за достъп до вътрешните телефонни мрежи на страните (независими държави с техни части и зависими територии) в света, както и до международни спътникови системи („Инмарсат“, „Иридиум“, „Турая“).

Източници 

 Телефонни кодове на градове и държави 

Списъци на страни
Телефония